Philae kan syfta på:

 Philae (landare) – den obemannade ESA-rymdsonden Rosettas landare
 Philae – en ö mitt i Nilen, se File, Egypten